Яков Михайленко:
 Михайленко, Яков Иванович (1864—1943) — российский химик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Михайленко, Яков Фомич (1923—2013) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.